Национальное межпрофессиональное бюро коньяка () — межпрофессиональный институт, созданный в рамках французской правовой системы, объединяющий, как производителей коньяка, так и смежные компании, обслуживающие это направление производства: энологи, технологи, бочары, стеклодувы, негоцианты и т. д.

Ссылки 
 BNIC — официальный сайт института
 BNIC — список членов института

Коньяк
Организации Франции